Leach (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Johnny Leach (1922-2014), Engels tafeltennisser
 Julie Leach (1957), Amerikaans triatlete
 Rick Leach (1964), Amerikaans tennisser
 William Elford Leach (1791-1836), Brits arts en bioloog